Флия может означать:

 Флия — блюдо албанской, а также косовской кухни.
  — дем Древних Афин, в Кекроповой филе.